Банвіль,Бенвілл (, ) :

 французьке прізвище:
 Теодор де Банвіль (; 14 березня 1823 — 13 березня 1891) — французький поет, драматург, критик, журналіст та прозаїк.
 Джон Бенвілл (, р. 1945) — ірландський романіст.

 Топонім:
 Банвіль — муніципалітет у Франції, що знаходиться в регіоні Нормандія.

Французькі прізвища